Sobral (die portugiesische und galicische Bezeichnung für einen Korkeichenwald, (Quercus suber, port. Sobreiro)) ist

der Orts- und Gemeindename von:
 Sobral (Carregal do Sal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Carregal do Sal, Portugal
 Sobral (Mortágua), Gemeinde in Portugal
 Sobral (Oleiros), Gemeinde in Portugal
 Sobral da Abelheira, Gemeinde in Portugal
 Sobral da Adiça, Gemeinde in Portugal
 Sobral da Lagoa, Gemeinde in Portugal
 Sobral da Serra, Gemeinde in Portugal
 Sobral de Monte Agraço, Gemeinde in Portugal
 Sobral de São Miguel, Gemeinde in Portugal
 Sobral do Campo, Gemeinde in Portugal
 Sobral Pichorro, Gemeinde in Portugal
 Sobral (Ceará), Brasilien, Sitz des Bistums Sobral

der Familienname von:
 Adalberto Accioli Sobral (1887–1951), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von São Luís do Maranhão
 Jorge Sobral (1931–2005), argentinischer Tangosänger und Schauspieler
 José María Sobral (1880–1961), argentinischer Marineoffizier, Geologe und Antarktisforscher
 José Sobral de Almada Negreiros (1893–1970), portugiesischer Maler und Schriftsteller
 Leila Sobral (* 1974), brasilianische Basketballspielerin und Olympiasiegerin
 Luísa Sobral (* 1987), portugiesische Jazz-Musikerin und Sängerin
 Marta Sobral (* 1964), brasilianische Basketballspielerin und Olympiamedaillengewinnerin
 Manuel Sobral (* 1968), spanischer Boxer und Olympiateilnehmer
 Renato Sobral (* 1975), erfolgreicher brasilianischer Mixed Martial Arts-Kämpfer
 Salvador Sobral (* 1989), portugiesischer Sänger

Sonstiges:
 Sobral-Halbinsel, Halbinsel an der Nordenskjöld-Küste, Grahamland, Antarktika
 Kap Sobral, Kap an der Nordenskjöld-Küste, Grahamland, Antarktika